

Палкино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Палкино — присілок, Підосиновський район, Кіровська область